SAAF ist die Abkürzung für:
 die South African Air Force
 die Southern Arizona AIDS Foundation

SAAF